Deze hits waren in 1996 Alarmschijf op Radio 538:

Muziek in 1996
1996